MTV Music (Italia) – rete televisiva italiana 
 MTV Music (Regno Unito e Irlanda) – rete televisiva britannica ed irlandese